Gaujac ist der Name mehrerer Gemeinden in Südfrankreich:

Gaujac (Gard) im Département Gard
Gaujac (Gers) im Département Gers
Gaujac (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Gaujacq im Département Landes, auf Okzitanisch

und ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Gaujac (1895–1962), französischer Komponist und Musikpädagoge